Цеци́лия Э́стергайош (; родилась 26 января 1943, Будапешт, Венгрия) — венгерская актриса театра и кино.

Биография 
В 1958 году окончила Хореографическое училище и в 1960-1963 годах состояла в труппе . В 1968 году заканчивает . С 1968 года в труппе будапештского театра «Талия». В кино дебютировала в 1962 году.

Семья 
В 1989 году Цецилия вышла замуж за Петера Фоньоди (Fonyódi Péter, род. 1948), известного музыканта и барабанщика, основателя бит-группы «Memphis» и участника «Corvina». Их дочь - Бернадетта Фоньоди (Fonyódi Bernadette), супруг которой Раймунд Фодор (Fodor Rajmund, род. 1976) - чемпион мира и олимпийских игр по водному поло.

Избранная фильмография 
  — Ты / Te — A lány (к/м)
  — Потерянный рай / Elveszett paradicsom — 
  — Пора мечтаний / Álmodozások kora (Felnott kamaszok) — Аги
  — Что делало Ваше величество с трёх до пяти? / Mit csinált Felséged 3-tól 5-ig? — 
  — Профессор преступного мира / Az alvilág professzora — Béresné, Éva
  — Футбол давних времен / Régi idök focija — Ila, a bundás nõ
  — Золотой телёнок / Aranyborjú — Calvarossi, bûvész (т/ф по Ильфу и Петрову)
  — Где вы, Дерине? / Déryné hol van? — Schodelné
  — Горе от ума / Az ész bajjal jár — Лиза (т/ф по Грибоедову)
  — С Новым годом! / BUÉK! — Éva, Gyuri felesége
  — Этот день – подарок / Ajándék ez a nap — Ирен Земан
  — Вишнёвый сад / Cseresznyéskert —  (т/ф по Чехову)
  — С днём рождения, Мерилин! / Boldog születésnapot, Marilyn! — Мари Сабо / Мерилин
  — Дурной глаз / Kabala — Аня
  — Игра в облаках / Felhöjáték — Анни

Награды 
 1974 — Премия имени Мари Ясаи
 1982 — Заслуженная артистка ВНР
 2012 — Премия имени Шандора Печи
 2013 — Народная артистка Венгрии

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич — Москва, «Советская энциклопедия», 1987. — с. 512

Ссылки 
 
 Цецилия Эстергайош на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Венгрии
Народные артисты Венгрии
Лауреаты премии имени Мари Ясаи
Киноактрисы Венгрии
Актрисы театра Венгрии